Немски може да се отнася до:

 Германия – за неща от, на или свързани с Германия
 немци – народ, основно население на Германия
 немски език – език, възникнал в Германия